Hayme Hatun (: ), também connhecida como Hayme Ana  (Mãe Hayme), foi a avó de Osmã I, fundador do Império Otomano e a mãe de Ertuğrul Gazi, o líder do  Clã Kayı  dos Turcos Oghuz.

Nome 
Seu nome aparece como Haymana, Hayme Hatun, Hayme Sultão, Ayva Ana e Ayvana. O nome "Hayme Ana" parece ser uma transferência óbvia do termo topográfico haymana, ou "pradaria", para um nome pessoal.

Local de morte 
O último local de descanso de Hayme Ana ficava em Çarşamba, uma aldeia perto de a Domaniç , numa área de pastagem, perto de uma rota que ligava as planícies a leste de Bursa com Tavşanlı . Em 1892 Abdul Hamid II ordenou a recuperação da tumba de Hayme Ana.  O interesse de Abdul Hamid na restauração dos lugares de enterro de seus antepassados tinha implicações políticas claras, e ambas recuperações podem ser igualmente fraudulentas.

Familia 
Era descendente de turcos e pertencia a uma fam̪ília turcomana. Era a avô  de Osmã I (1299–1323/24), o fundador do Império Otomano. Casada com Salomão Xá (?-1230), Bey dos Kayi, Hayme foi mãe de quatro filhos:
 Emir Ertuğrul Han Gazi, Emir de Söğüt (c. 1198 - c. 1281)
 Gündoğdu Bey (? - ?)
 Sungurtekin Bey (? - ?)
 Dündar Bey (c. 1210 - c. 1298)

Ver também 
 Império Otomano
 Árvore genealógica otomana (mais detalhada)
 Dinastia otomana

Bibliografia 
 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.Yo
 Selim Yıldız, “Hayme Ana”, Vilayetlerin Sultanlığından Faziletlerin Sultanlığına Osmanlı Devleti, Kütahya 1999, s.40
 Mehmed Maksudoğlu, Osmanlı Tarihi, İstanbul 2001, s.21

Mulheres do século XIII
Realeza feminina
Dinastia otomana
!Mais Teoria da História na Wiki (Mulheres)